Кори́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Коридзе, Автандил Георгиевич (1935—1966) — советский борец классического стиля.
 Коридзе, Вахтанг Ионович (род. 1949) — советский футболист.
 Коридзе, Сергей Гивиевич (род. 1975) — украинский спортсмен, игрок в мини-футбол.
 Коридзе, Филимон Исаевич (1829—1911) — грузинский оперный певец.